Nation:  	

Nils Håkan Brock, född 15 maj 1961 i Lunds Domkyrkoförsamling, dåvarande Malmöhus län, är en  tidigare svensk amatör- och senare proffsboxare (tungvikt och supertungvikt). Han är tvåfaldig svensk mästare, nordisk mästare och representerade Sverige i tungvikt i boxning vid olympiska sommarspelen 1984.

Karriär
Brock tränade fram för allt under Leif "Leffe" Carlsson. Han är stor grabb i boxning nummer 112. Han är också den ende svenske boxare som mött Mike Tyson. Brock boxades som amatör fram till 1988, och sedan som proffs från 1989 till 1991 men fick avsluta sin karriär då han fick problem med blodproppar i armarna.

Mästerskap och utmärkelser
1983 Svensk mästare i supertungvikt
1984 Svensk mästare i tungvikt
1984 Nordisk mästare i tungvikt
1985 Rankad som nummer ett i världen.

Efter boxningen
Brock har efter boxningskarriären satsat på projektet Trygga skolan. Ett projekt som går ut på att få skolor att anställa trygghetsvärdar för att hjälpa elever med problem. Han har förutom det även jobbat med missbrukare på ungdomshem.

Tävlingsfacit

Amatörfacit

Proffsfacit

Referenser

Noter

Externa länkar
 Håkan Brock - boxrec.com

Födda 1961
Män
Idrottare från Stockholm
Svenska boxare
Svenska idrottare under 1900-talet
Svenska mästare i boxning
Nordiska mästare i boxning
Tävlande i boxning vid olympiska sommarspelen 1984
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1984 från Sverige